Résultats détaillés du simple dames de l'édition 2011 des Internationaux de France de tennis qui se déroule du 22 mai au 5 juin 2011.

La compétition est remportée par Li Na, tête de série numéro 6, qui bat Francesca Schiavone, tenante du titre, en finale.

Faits marquants 
 Venus et Serena Williams déclarent forfait pour le tournoi. Elles sont remplacées par l'Ukrainienne Kateryna Bondarenko et la Japonaise Junri Namigata.
 Finaliste en 2008 et 2009, la Russe Dinara Safina ne participe pas à ce tournoi. Sa compatriote Alisa Kleybanova, malade, déclare forfait la veille du tournoi. Elles sont remplacées par la Britannique Anne Keothavong et la Russe Anastasia Pivovarova.
 Kim Clijsters fait son grand retour sur la terre battue parisienne. Elle n'y était plus apparue depuis sa demi-finale perdue contre Justine Henin en 2006.
 La Belge Yanina Wickmayer (blessée au dos à l'Open de Bruxelles) et la Française Marion Bartoli (touchée à la cuisse gauche aux Internationaux de Strasbourg), incertaines quant à leur participation, s'alignent finalement toutes les deux au premier tour du tournoi.
 Les deux premières têtes de série, à savoir Caroline Wozniacki et Kim Clijsters, ne sont pas qualifiées pour la deuxième semaine du tournoi.
 La Suissesse Patty Schnyder, battue au premier tour, annonce la fin de sa carrière. La joueuse, professionnelle depuis 1994, avait atteint sa meilleure performance en demi-finale de l'Open d'Australie 2004.
 Li Na dispute sa deuxième finale de Grand Chelem consécutive après celle à l'Open d'Australie en . Elle devient la première Chinoise à gagner Roland-Garros et à gagner un tournoi du Grand Chelem.
 Francesca Schiavone atteint pour sa part la finale de Roland-Garros pour la deuxième année consécutive.

Dotation et points

Parcours

Points des têtes de série

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Classement par nation

Confrontations entre compatriotes

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du simple dames des Internationaux de France

Lien externe 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

2011
France Simple dames
Tennis en France en 2011
Tennis en mai 2011
Tennis en juin 2011